La Druga hrvatska nogometna liga 2020-2021, conosciuta anche come 2. HNL 2020-2021, è la 30ª edizione della seconda divisione, la quindicesima consecutiva a girone unico, del campionato di calcio croato.

Avvenimenti
Delle 16 squadre della stagione precedente, una è stata promossa in 1. HNL e nessuna è stata retrocessa in 3. HNL
Dalla divisione inferiore 2 squadre sono state promosse, mentre una è stata retrocessa da quella superiore, portando così l'organico a 18 compagini.

Formula
 Le 18 squadre disputano 34 giornate, al termine delle quali:
 La prima classificata viene promossa in 1. HNL 2021-2022 se ottiene la licenza.
 Le ultime tre classificate retrocedono in 3. HNL 2021-2022.
 Possono fare richiesta di promozione le squadre classificatesi nei primi sei posti; le "seconde squadre" non possono essere promosse in Prva HNL.
 Per la stagione successiva è prevista una riduzione di due unità per portare l'organico a 16 squadre, e a 12 nel 2022-23.

Squadre partecipanti
Gli stadi del  (Igralište Opatije) e  (ŠRC Grana-Klaka) non sono omologati per la Druga HNL, quindi le due compagini devono disputare le partite casalinghe rispettivamente allo Stadio Cantrida di Fiume e in quello dei concittadini del .

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2021-2022.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2021-2022.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.

Risultati
Il 29 luglio 2020 la federazione dirama il calendario del girone d'andata. Le date del girone di ritorno sono state comunicate il 10 agosto.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Prva HNL 2020-2021
Treća HNL 2020-2021
Coppa di Croazia 2020-2021

Collegamenti esterni

2020
Calcio nel 2020
Calcio nel 2021